FA Jeghvard ( – Fowtbolayin Akowmb Ełvard) byl arménský fotbalový klub sídlící ve městě Jeghvard. Klub byl založen v roce 1986, zanikl v roce 1996.

Historické názvy 

Zdroj:

 1986 – FA Jeghvard
 1989 – FA Zoravan Jeghvard
 1993 – FA Jeghvard

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj:

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference 

Jeghvard
Zaniklé arménské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1986
Fotbalové kluby zaniklé v roce 1996